Маркова () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Ланьцутский повят, Подкарпатское воеводство. Население — 6607 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Хусув
 Маркова
 Тарнавка

Соседние гмины 
 Гмина Хмельник
 Гмина Гад
 Гмина Хыжне
 Гмина Яворник-Польски
 Гмина Каньчуга
 Гмина Ланьцут

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Подкарпатского воеводства